Бельтран; Белтран

 Альберто Бельтран (1923—2002) — мексиканський графік.
 Дайма Бельтран (* 1972) — кубинська дзюдоїстка, олімпійська медалістка.
 Джоуї Бельтран (* 1981) — американський боєць змішаного стилю.
 Євсевіус Бельтран (* 1934) — американський римо-католицький священик.
 Ілеана Бельтран (* 1971) — кубинська дзюдоїстка.
 Карлос Бельтран (* 1977) — пуерторіканський бейсболіст.
 Карлос Феліпе Бельтран (1816—1898) — болівійський священик, мовознавець і поет, писав іспанською та кечуа; видавець.
 Кріспін Бельтран (1933—2008) — філіппінський профспілковий діяч.
 Мануела Бельтран — новогранадська жінка, яка організувала селянське повстання проти надмірного оподаткування в 1780 році.
 Мануель Бельтран (* 1971) — іспанський велогонщик.
 Перла Бельтран (* 1986) — мексиканська королева краси.
 Раймундо Бельтран (* 1981) — мексиканський боксер-професіонал.
 Роберт Бельтран (* 1953) — американський актор, відомий за роллю командира Чакотая в телесеріалі «Зоряний шлях: Вояджер».
 Тіто Бельтран (* 1965) — чилійсько-шведський тенор.
 Хоакін Бельтран (* 1977) — мексиканський футболіст, захисник клубу «Керетаро».
 Фран Бельтран (* 1999) — іспанський футболіст, правий півзахисник клубу «Сельта Віго».
 Френсіс Бельтран (* 1979) — домініканський бейсболіст.
 Юрізан Белтран (1986—2017) — американська порноакторка.

 Бельтран Альфонсо Осоріо-і-Дієс де Рівера (1918—1994) — іспанський аристократ і гранд.
 Бельтран де ла Куева (1443—1492) — іспанський дворянин, фаворит і коханець королеви Кастилії Жуани Португальської.

 Бельтран — місто і муніципалітет в колумбійському департаменті Кундінамарка.

 Енженьєру-Бельтран — бразильський футбольний клуб з міста Енженьєру-Бельтран, штат Парана.